SYY steht für:
 Stornoway Airport (IATA-Code), Flughafen auf der schottischen Hebrideninsel Lewis and Harris

syy steht für:
 Al-Sayyid-Beduinen-Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung